— японский кайдзю-фильм режиссёра Нориаки Юасы, третий о гигантской черепахе Гамере. В этом фильме впервые появляется монстр , который впоследствии стал самым знаменитым врагом Гамеры и был одним из узнаваемых антагонистов в фильмах «Гамера: Защитник Вселенной» и «Гамера: Маленькие герои».

Релиз полной версии фильма на DVD состоялся в сентябре 2010 года.

Сюжет 
По неизвестной причине начинается извержения горы Фудзиямы, в результате которого в недрах Земли пробуждается огромный крылатый монстр Гяос, похожий на птерозавра, птицу и летучую мышь. Его смертоносный ультразвуковой луч способен разрезать даже сталь. Монстр угрожает всему населению в окрестностях горы, направленные против него силы самообороны уничтожены им. Даже прибывшая вовремя черепаха Гамера сперва не может одолеть Гяоса: она сильно ранит врага, но и сама при этом едва не лишается передней лапы. Гамера погружается на дно океана, в то время как Гяос скрывается в своём логове и быстро восстанавливает свои силы. Но вскоре случайным образом выясняется, что для Гяоса губителен солнечный свет, и это единственное, что может его остановить.

В главных ролях 
 Кодзиро Хонго — Сиро Цуцуми;
 Китидзиро Уэда — Тацуэмон Канэмару;
 Рэйко Касахара — Сумико Канэмару;
 Наоюки Абэ — Эйити Канэмару;
 Таро Маруи — Тэцу;
 Юкитаро Хотарю — Хатикоу;
 Ёсиро Китахара — доктор Аоки.

В других странах 
В США фильм распространялся American International Pictures под названием «Возвращение гигантских монстров» (Return of the Giant Monsters). Позже была показана и полная версия фильма. Релиз «Возвращения гигантских монстров» на DVD состоялся в 2004 году.

В Италии фильм вышел под названием «Гамера против монстра Гяоса».

Дополнительные сведения 
 Гяос похож на Родана — монстра из конкурирующей франшизы о кайдзю кинокомпании Toho.
 Фильм эпизодировался в телешоу «».

Фильмы Японии 1967 года
Фильмы кинокомпании «Дайэй»
Фантастические фильмы 1967 года
Фантастические фильмы Японии
Гамера
Фильмы о Нагое
Фильмы о мутантах
Фильмы Нориаки Юасы